Nordiskt pilfly (Hillia iris) är en fjärilsart som beskrevs av Zetterstedt 1840. Nordiskt pilfly ingår i släktet Hillia och familjen nattflyn. Enligt den finländska rödlistan är arten nära hotad i Finland. Arten är reproducerande i Sverige. Artens livsmiljö är strandängar vid sötvatten. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn